

Localidades 

Buchy (Mosela)
Buchy (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos